

Аккуль — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Аккуль — селище, Куйбишевський район, Новосибірська область